Сирия Прима, Сирия I, Первая Сирия () — провинция Поздней Римской империи и Византии. Возникла в 415 году и входила в состав диоцеза Восток до завоевания арабами в 630-х годах.

История 
Сирия, наряду с Финикией, Идумеей и неизвестной территорией, включавшей в свой состав Палестину, являлась одной из сатрапий региона Келесирия в годы правления царя Антиоха III. При Римской империи земли Келесирии за рекой Ефрат вошли в состав провинции Евфратисия.

После 415 года провинция Келесирия была разделена на Сирию I (Сирия Прима) с прежней столицей в Антиохии и Сирию II (Сирия Секунда или Сирия Салютарис) со столицей в Апамее на Оронте. Сирия Прима граничила Киликией II (севера), Евфратисией (север и северо-восток), Сирией II (юго восток), Финикией (юго-запад) и Кипром (по морю с запада). В 528 году император Юстиниан I сформировал из части территории обеих этих провинций провинцию Феодориада.

Регион оставался одним из важнейших и в Византийской империи, власть принадлежала сидевшему в Антиохии консуляру. С 609 по 628 год провинция удерживалась персами, позже была отвоёвана императором Ираклием I и окончательно утрачена в ходе арабского завоевания после битв при Ярмуке и падения Антиохии. Сирия Прима, как и большая часть диоцеза Восток, вошла в состав арабской провинции Биляд аш-Шам.

Примечания 

Преторианская префектура Востока
Диоцез Восток
Провинции поздней Римской империи
Провинции Византийской империи
Античная Сирия